Атанас Попов може да се отнася за:
 Атанас Попов (1871 – 1925), български революционер, деец на ВМОРО от Борешница
 Атанас Попов (1884 – 1928), български революционер, деец на ВМРО от Либяхово
 Атанас Попов (1894 – 1980), български художник
 Атанас Попов (1904 – 1991), български политик
 Атанас Попов (р. 1932), български учен (агроном, професор, ВССИ)
 Атанас Попов (р. 1934), български политик, министър на транспорта (1990)
 Атанас Попов (р. 1935), български учен (филолог, професор)
 Атанас Попов, почетен консул на Беларус (в Бургас)